Gaetano Arangio-Ruiz (1857-1936) – giurista italiano.
 Gaetano Arangio-Ruiz (1919) – giurista italiano.
 Vincenzo Arangio-Ruiz (1884-1964) – giurista, accademico e politico italiano.
 Vladimiro Arangio-Ruiz (1887-1952) –  filosofo, grecista e accademico italiano.